La metropolitana di Uijeongbu (의정부경철도, Uijeongbu gyeongcheoldo), soprannominata Linea U è una linea di metropolitana leggera a guida automatica situata nella città di Uijeongbu, nella periferia nord di Seul, e quindi integrata nel sistema della  metropolitana di Seul. La linea è stata inaugurata il 29 giugno 2012,

La linea utilizza la tecnologia VAL (trasporti).

Esercizio e tariffe
Il costo di una corsa è di 1300 won, e la frequenza è di un treno ogni 6-10 minuti con punte di 3 minuti e mezzo nell'ora di punta della mattina. I treni circolano dalle 5 della mattina alle 12:30 della notte.

Stazioni

Note

Altri progetti 

Metropolitana di Seul
U